El término David González puede referirse:

a David González, un poeta de la experiencia, originario de Gijón (España);
a David González Lobo, un poeta venezolano;
a David González Borges (1981-), un futbolista español;
a David González (1982-), un futbolista colombiano;
a David González (1986-), un futbolista suizo, de origen español;
a David González (1986-), un futbolista venezolano;
a David González Díaz (1990-), un futbolista español;
a David González, un bajista español;
a David González, un skater colombiano;
a David González, un compositor y letrista mexicano;
a David González, un empresario mexicano.